Шон Бехнам Сабеткар (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Дегерфорс».

Клубная карьера 
Является воспитанником АИК, в котором начал заниматься с пяти лет. После десяти лет, проведённых в академии клуба, покинул её и начал взрослую карьеру в клубе третьего шведского дивизиона «Болльстанес». Сезон 2014 года провёл в «Васалунде», где выступал за юношескую команду. В начале 2015 года вернулся в третий дивизион, подписав контракт с «Карлбергом». Спустя два года стал игроком «Соллентуны», в составе которой провёл 55 матчей в первом дивизионе.

В ноябре 2018 года подписал двухлетний контракт с «Вестеросом». Первую игру в его составе провёл 30 марта 2019 года в матче первого тура нового сезона Суперэттана против «Броммапойкарны», выйдя на замену в перерыве.

16 марта 2021 года перешёл в «Дегерфорс», по результатам прошлого сезона завоевавшим право выступать в Алльсвенскане, подписав с клубом трёхлетнее соглашение. 12 апреля 2021 года Сабеткар дебютировал в чемпионате Швеции, появившись на поле в середине второго тайма встречи с АИК вместо Эрика Линделля.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Дегерфорса» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Соллентуна»
Игроки ФК «Вестерос»
Игроки ФК «Дегерфорс»